Seelach ist bezeichnet Ortschaften:

 Seelach (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Seelach (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Seelach (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Seelach (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

 Seelach (Gemeinde Sankt Kanzian am Klopeiner See), Ortsteil der Gemeinde Sankt Kanzian am Klopeiner See, Kärnten, Österreich